Евге́ний Константи́нович Сантрапинских (; 21 октября 1987, Ильичёвск, Одесская область, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, полузащитник.

Биография 
Воспитанник ильичёвского футбола. В ДЮФЛ выступал за «Ильичёвец» (Ильичёвск) и «Локомотив» (Харьков). Летом 2005 года перешёл в запорожский «Металлург». В Высшей лиге дебютировал 10 июня 2007 года в матче против ФК «Харьков» (3:1). В этом матче забил гол на 43 минуте Рустаму Худжамову. Всего за «Металлург» провёл 7 матчей и забил 1 гол, также провёл 79 матчей, забил 16 мячей за дубль и еще 15 матчей сыграл за вторую команду «запорожцев» во второй лиге. Летом 2009 года мог перейти в луганскую «Зарю», но перешёл в «Бастион».

Летом 2010 года перешёл в «Буковину». Зимой 2011 года Сантрапинских побывал на просмотре в ужгородском «Закарпатье», но вскоре вернулся в «Буковину», так как клуб смог найти финансирование. Выступал за черновицкий клуб до 2013 года и провёл за это время 93 официальных матча во всех турнирах. Вторую половину сезона 2013/14 провёл в «Таврии», а после расформирования «Таврии», перешёл в белорусский «Нафтан». По окончании сезона Сантрапинских вместе с россиянином Георгием Булискерией покинул этот клуб.

В марте 2015 года подписал контракт с днепродзержинской «Сталью». Летом 2015 года стал игроком криворожского «Горняка». 23 июня 2016 получил статус свободного агента из-за снятия команды с турнира. 28 июля того же года подписал контракт с футбольным клубом «Николаев», однако в марте 2017 года по обоюдному согласию сторон расторг контракт с клубом. 31 марта того же года подписал контракт с футбольным клубом «Сумы». В июне того же года по обоюдному согласию сторон расторг контракт с клубом, в котором Евгений принял участие всего в трёх поединках..

Перед началом сезона 2017/18 стал игроком клуба «ТСК-Таврия», в январе 2018 года покинул «ТСК-Таврию» из-за тяжелой экономической ситуации в клубе. С сезона 2018/19 снова выступал за криворожский «Горняк», но правда это уже было второлиговое первенство. Перед началом нового сезона во второй раз в своей карьере подписал контракт с черновицкой «Буковиной».

Достижения 
 Серебряный призёр Первой лиги Украины (1): 2014/15
 Бронзовый призёр Второй лиги Украины (1): 2009/10

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Горняк»
 Профиль на официальном сайте ФК «Буковина»

Футболисты Украины
Игроки ФК «Металлург-2» Запорожье (1998)
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Бастион»
Игроки ФК «Буковина»
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Нафтан»
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Горняк» Кривой Рог
Игроки ФК «Сумы» (2008)